Die UK Championship 1979 waren ein Snookerturnier, das von November bis Dezember 1979 in Preston ausgetragen wurde. Das Finale gewann John Virgo mit 14:13 gegen Terry Griffiths.

Preisgeld 
 Sieger: 4000 £
 Finalist: 2500 £
 Halbfinalist: 1250 £
 Viertelfinalist: 625 £
 Achtelfinalist: 325 £
 Letzte 24: 100 £
 Höchstes Turnierbreak: 100 £

Insgesamt: 15.000 £

Ergebnisse 
27 Spieler hatten an dem Turnier teilgenommen.

1. Runde

2. Runde

Finalrunde

Einzelnachweise 

1979
Snookerveranstaltung 1979
Billardturnier in Preston